Due unità dell'United States Navy sono state battezzate USS Bennington dall'omonima battaglia combattuta il 16 agosto 1777 durante la guerra d'indipendenza americana

 – cannoniera classe Yorktown varata nel 1891. Prestò servizio durante la guerra ispano-americana e la successiva Guerra filippino-americana finendo tragicamente la carriera a causa dello scoppio di una caldaia che causò il decesso di 66 membri dell'equipaggio il 21 luglio 1905
 – portaerei classe Essex varata nel 1944. Prestò servizio durante le ultime fasi della seconda guerra mondiale quindi, dopo una ristrutturazione, nel secondo dopoguerra. Fu radiata nel 1970

Note 

Bennington